Der Traum des Hauptmann Loy steht für:

 Der Traum des Hauptmann Loy (Roman), Roman von Wolfgang Schreyer (1956)
 Der Traum des Hauptmann Loy (1961), Film von Kurt Maetzig (1961)